50. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 31 stycznia – 1 lutego 1953 roku w Hamarze, w Norwegii. Łyżwiarze startowali na stadionie Hamar po raz 6 (wcześniej w 1894, 1911, 1923, 1934 i 1948). W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 12 po trzech dystansach. Pierwsze w historii złoto mistrzostw kontynentu dla Holandii wywalczył Kees Broekman.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 21 łyżwiarzy z 7 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1953 w sportach zimowych
1953 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Hamarze